Bolli ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Frey-Bolli (1889–1972), Schweizer Gynäkologe und Hochschullehrer
 Frédéric Bolli (* 1953), Schweizer Komponist und Sänger
 Jakob «Jack» Bolli (1923–2003), Schweizer Handballspieler
 Margrit Bolli (1919–2017), Schweizer Funkerin der Roten Kapelle
 Reto Bolli (* 1979), Schweizer Fußballspieler
 Richard Bolli (* 1957), Schweizer Botaniker

Siehe auch:
 Bolly
 Boli